Quilico ist der Familienname folgender Personen:
Adolfo Quilico (1902–1982), italienischer Chemiker
 Gino Quilico (geb. 1955), kanadisch-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 Louis Quilico (geb. 1929), kanadischer Opernsänger (Bariton)